Duchet est un nom de famille notamment porté par :

 Alix Duchet (1997-), joueuse française de basket-ball.
 Claude Duchet (1925-), critique littéraire et historien de la littérature français.
 Jacques Alexandre Duchet (1819-1905), industriel verrier, maire de Montluçon.
 Jean-Louis Duchet, linguiste et angliciste français.
 Michèle Duchet (1925-2001), historienne moderniste française.
 Roger Duchet (1904-1981), homme politique français, sénateur du Rhône et ministre.

Homophones  
 Duché.
 Ducher.

Homonymie
Homonymie de patronyme